Somebody Up There Likes Me ist der Titel folgender Filme:

 Somebody Up There Likes Me, Originaltitel von Die Hölle ist in mir, US-amerikanischer Film von Robert Wise (1956)
 Somebody Up There Likes Me (2012), US-amerikanischer Film von Bob Byington